Петрашевич:

 Петрашевич, Галина Львовна (1903—1999) — советский и украинский скульптор.
 Петрашевич, Игорь Александрович (род. 1973) — советский и белорусский футболист.

См. также 
 Петрашевичи — деревня в Минской области Белоруссии.